Провінція Гіпускоа у Країні Басків на півночі Іспанії адміністративно поділяється на 88 муніципалітетів:

Примітки